Le Fils du cheik (The Son of the Sheik), un film muet américain de George Fitzmaurice sorti en 1926 ;
 Le Fils du cheik (Gli amanti del deserto), un film hispano-italien de Goffredo Alessandrini, Gianni Vernuccio, Fernando Cerchio,  et León Klimovsky sorti en 1957.
 Le Retour du fils du cheik (Il figlio dello sceicco), un film franco-italien de Mario Costa sorti en 1962 ;
 Le Fils du cheikh (Il figlio dello sceicco), un film italien de Bruno Corbucci sorti en 1978 ;